Csóka ist der Familienname folgender Personen:

 Gizella Csóka (* 1932), ungarische Mittelstreckenläuferin
 János Lajos Csóka (1904–1980), ungarischer Ordensgeistlicher
 Nándor Csóka (* 1996), ungarischer Boxer